Vinland Saga («Винландские саги»):
 Vinland Saga — историческая манга, автором которой является Макото Юкимура.
 Vinland Saga — второй мини-альбом германо-норвежской группы Leaves’ Eyes, выпущен в 2005 году.

См. также 
 Винланд — название территории Северной Америки, данное исландским викингом Лейфом Эрикссоном примерно в 1000 году н. э.